Дранко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дранко, Мария Родионовна (1903—1985) — колхозница, звеньевая колхоза «Большевик» Ново-Санжарского района Полтавской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Дранко, Пётр Александрович (1913—1993) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи, гвардии майор, Герой Советского Союза.

См. также 
 Дранько-Майсюк, Леонид Васильевич (род. 1957) - белорусский поэт